Котоку, Сюсуй (1971—1911) — японский социалист и анархист.
 Император Котоку (596—654) — император Японии.
 Инцидент Котоку — заговор с целью убийства императора Мэйдзи в 1910 году.